Sinus coronaire, veine située dans le sillon auriculo-ventriculaire, à la surface du cœur.

 Sinus coronaire, sinus veineux situé à la base du crâne.

Voir aussi